Chodov je název nebo součást názvu několika českých obcí: 
 Chodov (okres Sokolov) – město v okrese Sokolov
 Chodov (nádraží)
 Chodov (okres Domažlice) – obec v okrese Domažlice
 Chodov (okres Karlovy Vary) – obec v okrese Karlovy Vary
 Zadní Chodov – obec v okrese Tachov

… nebo částí obcí:
 Chodov (Praha) – čtvrť Prahy v městské části Praha 11, do roku 1968 samostatná obec

Na jeho území leží
 Chodov (stanice metra) – stanice trasy C pražského metra
Westfield Chodov – nákupní středisko ležící v části Prahy Chodov

Externí odkazy